Frankrigs parlamentsvalg 2012 blev afholdt den 10. og den 17. juni 2012. I Polynesien og på ambassader og konsulater i Amerika afholdtes første runde allerede den 2. juni, på øvrige ambassader og konsulater foregik første runde den 3. juni, mens første runde i Guadeloupe, i Guyana, i Martinique, på Saint-Barthélemy, på Saint-Martin og på Saint-Pierre-et-Miquelon fandt sted den 9. juni. Ovennævnte områder afholdt anden runde den 16. juni.

Resultat 
Resultatet af valget blev, at præsidentens fløj fik flertal i parlementet med i alt 331 mandater (57,37%).

Kilder

Eksterne henvisninger 
 
 

Parlamentsvalg 2012
Politiske valg i 2012